Tschernyschewski (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Tschernyschewski (Sacha), einer Siedlung städtischen Typs in der Republik Sacha (Jakutien)
 Tschernyschewski (Altai), einer Siedlung in der Region Altai
 Tschernyschewski (Kursk), eines Dorfes in der Oblast Kursk
 Tschernyschewski (Nowosibirsk), einer Siedlung in der Oblast Nowosibirsk
 Tschernyschewski (Tscheljabinsk), einer Siedlung in der Oblast Tscheljabinsk

Tschernyschewski ist der Familienname von:
 Nikolai Gawrilowitsch Tschernyschewski (1828–1889), russischer Schriftsteller, Publizist und Philosoph

Chernyshevskij (englische Transliteration) steht für:
 (2783) Chernyshevskij, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Tschernyschewsk
 Tschernyschewskoje